210 км, железнодорожная бу́дка 210 км — упразднённый населённый пункт (тип: железнодорожная будка) в Струго-Красненском районе Псковской области России. На 2010 год — в составе пос. Струги Красные.

География 
Находится на северо-востоке региона, в центральной части района.

История 
В 1856 году велось строительство Петербурго-Варшавской железной дороги.  В 1870 году на 210 км железной дороги построили деревянный дом железнодорожника на фундаменте из бутовой плиты.

До 1961 года относилась к пос. Леоново. С 1961 г. — в подчинении Стругокрасненского поссовета. В 1978 г. ж. д. будка 210 км была приписана к станции Владимирский Лагерь. С 2006 г. — ул. Станционная пос. Струги
Красные.

Население 
В 1958 году (3 строения) – 11 хозяйств и 40 жителей.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна железнодорожным и автомобильным транспортом.

Примечания

Литература 
Жел. дор. бу́дка 210 км // Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 220 .

Упразднённые населённые пункты Струго-Красненского района